Steinholz bezeichnet folgende Orte:

 Steinholz (Mauerstetten), ein Ortsteil von Mauerstetten, Bayern
 Steinholz (Gemeinde Randegg), eine Katastralgemeinde in der Gemeinde Randegg, Niederösterreich
 Steinholz (Gemeinde Fraham), ein Ortsteil von Fraham, Oberösterreich
 Steinholz, der deutsche Name von Lisi Ogon in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Weiteres:
 Harslebener Berge und Steinholz, ein Naturschutzgebiet in Sachsen-Anhalt
 Steinholz (Belag), Material für Bodenbeläge auf der Basis von Magnesit